Lomsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lomsen, Värmland, sjö i Arvika kommun och Torsby kommun,  (1,83 km²)
Lomsen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (7,82 ha)
Lomsen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (9,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn